Geografia:
 La comarca catalana del Priorat
El Priorat històric
La Denominació d'Origen Qualificada: DOQ Priorat
 El nucli de població el Priorat, al municipi de Masarac
Priorat (religió), tipus de monestir